Artas puede referirse a: 

 Artas, comuna francesa situada en Isère;
 Artas, localidad de Belén, Cisjordania.